Podlasie ist eine polnische Ortsbezeichnung für:
 Podlachien, historische Landschaft, heute vor allem organisiert in der Woiwodschaft Podlachien
 Podlasie (Hajnówka), Ort der Stadt Hajnówka, Powiat Hajnowski, Woiwodschaft Podlachien
 Podlasie (Piła), Siedlung der Stadt Piła, Powiat Pilski, Woiwodschaft Großpolen, bis 1945 Teil der Bromberger Vorstadt in Schneidemühl, Brandenburg

und:

 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Podlasie (Srokowo), Ort im Powiat Kętrzyński, bis 1945: Louisenhof, Kreis Rastenburg, Ostpreußen

 Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Podlasie (Pacanów), Ort im Powiat Buski

 Woiwodschaft Kleinpolen:
 Podlasie (Łososina Dolna), Ort im Powiat Nowosądecki

 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Podlasie (Wielgie), Ort im Powiat Lipnowski

 Woiwodschaft Lublin:
 Podlasie (Abramów), Ort im Powiat Lubartowski
 Podlasie (Borki), Kolonie im Powiat Radzyński
 Podlasie (Firlej), Ort im Powiat Lubartowski
 Podlasie (Międzyrzec Podlaski), Ort im Powiat Bialski
 Podlasie (Sawin), Ort im Powiat Lubelski
 Podlasie (Siemień), Ort im Powiat Parczewski
 Podlasie (Stary Brus), Ort im Powiat Włodawski
 Podlasie (Stoczek Łukowski), Ort im Powiat Łukowski
 Podlasie (Ulan-Majorat), Ort im Powiat Radzyński
 Podlasie (Werbkowice), Ort im Powiat Hrubieszowski
 Podlasie (Wohyń), Kolonie im Powiat Radzyński

 Woiwodschaft Masowien:
 Podlasie (Borowie), Ort im Powiat Garwoliński
 Podlasie (Cegłów), Ort im Powiat Miński
 Podlasie (Łąck), Dorf im Powiat Płocki
 Podlasie (Radziejowice), Dorf im Powiat Żyrardowski
 Podlasie (Żelechów), Ort im Powiat Garwoliński

 Woiwodschaft Podlachien:
 Podlasie (Łapy), Ort im Powiat Białostocki

 Woiwodschaft Schlesien:
 Podlasie (Lipie), Ort im Powiat Kłobucki
 Podlasie (Mykanów), Ort im Powiat Częstochowski
 Podlasie (Żarnowiec), Ort im Powiat Zawierciański

Siehe auch:
 Bądkowo-Podlasie, Nidecki-Podlasie
 Podlesie